Palads har flere betydninger:

 Palads – slot eller pragtfuld bygning
 Palads Teatret (København) – biograf i København
 Palads Teatret (Århus) – biograf i Århus
 Palads 1-2-3 – biograf i Frederikshavn
 Palads Hotel Viborg
 Palads Hotel (Esbjerg)

Se også
 Crystal Palace F.C. – en engelsk fodboldklub